Rinaldo Rinaldini – romanzo di Christian August Vulpius del 1798
 Rinaldo Rinaldini – personaggio letterario protagonista dell'omonimo romanzo
 La maschera dall'occhio di vetro (Rinaldo Rinaldini) – film del 1927 diretto da Max Obal